Le Grand Prix moto d'Aragon 2021 est la treizième manche du championnat du monde de vitesse moto 2021.

Cette  édition du Grand Prix moto d'Aragon s'est déroulée du  au  sur le Circuit Motorland Aragon à Alcañiz.

Classement MotoGP

Classement Moto2

Classement Moto3

Classement provisoire au championnat

MotoGP

Moto2

Moto3

Notes et références

Notes

Références 

2021
Sport en Espagne en 2021
Sport en septembre 2021
Aragon